Altendorf (Bamberg) (Beieren)
 Altendorf (Schwandorf) (Beieren)
 Altendorf (Neder-Oostenrijk) in Oostenrijk
 Altendorf (Zwitserland) in Zwitserland
 Chemnitz-Altendorf (Saksen)
 Altendorf (bedrijf), Duitse fabrikant van zaag/snijmachines